Kühler steht für

 den technischen Kühler, siehe Kühler

Kühler ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Kühler, Schweizer Juristin
 Gisela Kühler-Balcke (1913–1983), deutsche Bildhauerin
 Hannemarie Kühler (1927–2017), deutsche Juristin, Richterin und Gerichtspräsidentin
 Mark Kühler (* 1964), gelernter Maurermeister, ehemaliger Bauunternehmer und Fernsehmoderator
 Ralf Kühler (* 1967), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator
 Ron Kühler, deutscher Journalist und Radiomoderator

Siehe auch:

 Kuhler